

Хшаново — село в гміні Яновець-Велькопольський Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Хшаново — село в гміні Опіноґура-Ґурна Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Хшаново — село в гміні Жевне Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Хшаново — село в гміні Шелькув Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Хшаново — село в гміні Пшитули Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Хшаново — село в гміні Ленчице Вейгеровського повіту Поморського воєводства
 Хшаново — село в гміні Елк Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Хшаново — село в гміні Островіте Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Хшаново — село в гміні Ходув Кольського повіту Великопольського воєводства